Натали Марс (, ) — американская транссексуальная порноактриса, лауреатка премий NightMoves Award и AVN Avards.

Биография 
Начав процесс смены пола, стала сниматься для небольших сайтов, а также выкладывать медиа в Твиттер. Вскоре после этого снялась в дебютных сценах, дебютировав в порноиндустрии в 2015 году, в возрасте 31 года.

Снимается для таких студий, как Pure TS, Gender X, Many Vids, Grooby Productions, Pulse Distribution, Trans Angels, Devil's Film, Mile High, Evil Angel, Trans500, Kink.com, Goodfellas, Transsensuals и других.

В 2018 году была номинирована на AVN Awards и XBIZ Award в категориях «транссексуальный исполнитель года». В 2019 году победила на NightMoves Award в номинации «лучший транссексуальный исполнитель» по версии редакции. Также в 2019 году дебютировала в качестве режиссёра.

Среди любимых порнозвёзд Натали выделяет Белладонну, Келли Уэллс, Прокси Пейдж и Рокко Сиффреди.

На октябрь 2019 года снялась более чем в 170 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 I Love A Trans In Uniform,
 Menage A Tranny,
 Pornstars Love Trannies 7,
 Rogue Adventures 44,
 Shufflin' Girls,
 Tranny Hoes In Panty Hose 4,
 Tranny POV 2,
 Transsexual Mashup,
 Transsexual Sexcapades 7,
 TS Factor 4,
 TS Taboo Our Friends And Neighbors.

Примечания

Ссылки 
 
 Natalie Mars на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Natalie Mars на Adult Film Database (AFDB)
 Профиль на сайте AVN

Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Порноактрисы США
Трансгендерные порноактрисы